Стани́слав Яблоно́вский () — представители польского княжеского рода Яблоновских:
 Яблоновский, Станислав Винцентий (1694—1754) — государственный деятель Речи Посполитой, князь Священной Римской империи (с 1744 года), писатель и поэт, внук Станислава Яна.
 Яблоновский, Станислав Кароль (ум. 1702) — государственный деятель Речи Посполитой, обозный великий коронный, сын Станислава Яна.
 Яблоновский, Станислав Павел (1762—1822) — военный деятель Российской империи, генерал-лейтенант, внук Станислава Винцентия.
 Яблоновский, Станислав Станиславович (1799—1878) — участник Восстания 1830—1831 годов, один из основателей нефтяного промысла в Польше, сын Станислава Павла
 Яблоновский, Станислав Ян (1634—1702) — государственный деятель Речи Посполитой, один из величайших польских полководцев конца XVII века, князь (с 1698 года).